Четвёртый сезон американского телесериала «Друзья», премьера которого состоялась на канале NBC 25 сентября 1997 года, а заключительная серия вышла 7 мая 1998 года, состоит из 24-х эпизодов.

Сюжет 
Росс разрывает с Бонни и вновь сходится с Рэйчел. Однако та требует, чтобы Росс взял на себя ответственность за их прошлый разрыв и все неудачи. Росс не согласен, и это в итоге приводит к окончательному разрыву их отношений.

Фиби выясняет, что её тёзка — на самом деле её настоящая, биологическая мать. Брат Фиби, Фрэнк-младший, женится на преподавательнице домашнего хозяйства Элис. Однако пара не может иметь детей и обращается за помощью к Фиби. Та соглашается выносить им ребёнка, но в результате выясняется, что она ждёт тройню.

Джоуи заводит роман со своей коллегой, актрисой Кэйти. Однако Чендлер тоже влюбляется в неё, и они с Джоуи сильно ссорятся. Но в итоге Джоуи, видя, что те на самом деле влюблены, прощает его. Позже Чендлер узнаёт, что Кэйти спит с другим актёром из её спектакля, и разрывает с ней отношения.

Моника и Рэйчел проигрывают в игре Джоуи и Чендлеру и вынуждены поменяться с ними квартирами. Позже они пытаются отыграться, но безуспешно. Поэтому, пока Джоуи и Чендлер отсутствуют, они вновь занимают свою квартиру. В качестве откупа Моника и Рэйчел минуту целуются на глазах у Чендлера и Джоуи.

Росс знакомится с англичанкой Эмили. У них начинается бурный роман, и в результате через шесть недель после знакомства они решают пожениться. Свадьба должна пройти в Лондоне, и туда отправляются все друзья, кроме Фиби (беременность которой не позволяет ей летать на самолёте) и Рэйчел (которая не хочет присутствовать на свадьбе из-за сохранившихся чувств к Россу).

Во время знакомства с родственниками невесты какой-то мужчина принимает Монику за мать Росса, чем очень её расстраивает. Чендлер утешает её, и в итоге они проводят вместе ночь.

Рэйчел отправляется в Лондон, чтобы признаться Россу в любви, но, прибыв на место, отказывается от этой мысли. Во время церемонии Росс у алтаря называет имя «Рэйчел» вместо «Эмили».

В ролях 

 Дженнифер Энистон — Рэйчел Грин
 Кортни Кокс — Моника Геллер
 Лиза Кудроу — Фиби Буффе
 Мэтт Леблан — Джоуи Триббиани
 Мэттью Перри — Чендлер Бинг
 Дэвид Швиммер — Росс Геллер

Эпизоды

Примечания

Ссылки 
 

4
Телесезоны США 1997 года
Телесезоны США 1998 года